Fingerskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fingerskär, Korpo, Åboland, 
 Fingerskär, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar